Брагадиру има више значења:

 Брагадиру (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Брагадиру (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Брагадиру (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији
 Општина Брагадиру (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији